Попруженко — фамилия. Известные носители:

 Попруженко, Георгий Иванович (1818—1889) — преподаватель Херсонской духовной семинарии, писатель, протоиерей.